August Götting ist der Name folgender Personen:

* August Götting (Politiker, 1834) (1834–1912), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied des deutschen Reichstags
 August Götting (Politiker, 1881) (1881–nach 1919), deutscher Werkmeister und SPD-Politiker